Бишківська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Бишківська сільська рада — Львівська область, Жовківський район
 Бишківська сільська рада — Тернопільська область, Козівський район

Див. також 
 Бишівська сільська рада
 Бишкінська сільська рада

Джерела 
сайт Верховної Ради України